Отмар Теруанский (умер в 670) — святой, епископ Теруана
 Отмар Галленский (около 690—16 ноября 759) — святой, первый аббат Санкт-Галленского монастыря